Amerikai Egyesült Államok
Cazadero (Kalifornia)
Cazadero (Oregon)